

Sigle 
 World Air Games – competizione internazionale di sport dell'aria

Codici 
 WAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wanganui (Nuova Zelanda)
 wag – codice ISO 639-3 della lingua wa'ema

Mineralogia 
 Wag – abbreviazione di wagnerite

Trasporti 
 WAG – sigla automobilistica internazionale del Gambia

Gossip 
 WAGS – acronimo di Wives And Girlfriends of Sportsmen, ovvero mogli e fidanzate (o compagne) di sportivi famosi, in particolare calciatori. Solitamente si tratta di modelle, attrici o starlette televisive.

Note